Соревнования по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 по 25 июля во Дворце спорта Центрального стадиона им. Ленина. В них приняли участие 172 атлета из 40 стран. Часть стран не приняли участие из-за бойкота.

Незадолго до начала Игр произошла трагедия - на тренировке, выполняя опорный прыжок, тяжелейшую травму получила советская гимнастка, абсолютная чемпионка мира Елена Мухина. В её отсутствие главной фавориткой считалась героиня предыдущей Олимпиады, румынка Надя Команечи. Но неожиданная  победа в абсолютном первенстве досталась Елене Давыдовой. В командном первенстве вновь не было равных советским гимнасткам, выигравшим восьмые Олимпийские игры подряд.

Соревнования мужчин уверенно выиграл советский гимнаст Александр Дитятин, ставший чемпионом в абсолютном и в командном первенстве, а также в упражнениях на кольцах. Всего же Дитятин на этих Играх завоевал 8 медалей (3 золотые, 4 серебряные и одну бронзовую), установив рекорд, не побитый до сих пор. Советские гимнасты, в отсутствии японцев и китайцев, бойкотировавших Олимпиаду, одержали уверенную победу в командном первенстве - впервые с 1956 года. Капитан советской сборной Николай Андрианов выиграл две золотые медали (в команде и в опорном прыжке) на третьих Олимпийских играх подряд, доведя количество выигранных олимпийских медалей до 15.

Всего же советскими гимнастами на московском олимпийском помосте в общей сложности было завоёвано 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт

Результаты

Женщины

Командное многоборье

Личное многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Мужчины

Командное многоборье

Личное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Фильм

Навигация 

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх 1980